Lendvai György (1932) író
 Lendvai György  (1937–1989) magyar karmester

Jegyzetek